Відкритий чемпіонат Швейцарії 1924 — 9-й відкритий чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став «Шато де-Окс».

Схід 

Оскільки ХК «Санкт-Моріц» не міг брати участь у фіналі, ХК «Давос» отримав право на участь у фіналі чемпіонату.

Захід

1 група

2 група

Фінал Заходу

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць  (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія